NMR steht für:

 Nuclear Magnetic Resonance, Kernspinresonanz, ein kernphysikalischer Effekt
 Kernspinresonanzspektroskopie, NMR-Spektroskopie
 Nilgiri Mountain Railway, eine Bergbahn in Indien
 Bahnhof Marktredwitz nach DS 100
 Neo Magazin Royale, eine deutsche satirische Late-Night-Show
 Nordische Widerstandsbewegung, eine skandinavische neonazistische Gruppe

NMR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Mrągowski in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Abkürzung